Rohel (De Friese Meren), een dorp in de gemeente De Friese Meren (Friesland)
Rohel (Achtkarspelen), een buurtschap in Achtkarspelen (Friesland)
Rohel (polder), een polder in Achtkarspelen (Friesland)
Rohel (waterschap), een voormalig waterschap in Friesland